Maurice Crawford Macmillan (* 19. April 1853 in Cambridgeshire; † 30. März 1936 in Chelsea) war ein britischer Verleger.

Macmillan führte den angesehenen Macmillan Verlag.

Sein Sohn war der spätere britische Premierminister Harold Macmillan.

Weblinks 
 
 Kurzbiografie

Maurice Crawford
Verleger (20. Jahrhundert)
Brite
Geboren 1853
Gestorben 1936
Mann